Tapio är ett finskt efternamn som också förekommer som förnamn. Namnet kommer från Tapio, skogens gud i det finska och karelska nationaleposet Kalevala. Kända personer med efternamn Tapio är:

Eeva Tapio (född 1927), finländsk botaniker
Juha Tapio (född 1974), finländsk sångare
Inghilda Tapio (född 1946), samisk-svensk författare och konstnär 
Kari Tapio (artistnamn för Kari Tapani Jalkanen, 1945-2010), finländsk schlagerartist 
Marko Tapio (författarnamn för Marko Viktor Tapper, 1924–1973), finländsk författare

Finska efternamn